Résultats détaillés de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel masculin de Cincinnati. Cette dernière s'est tenue du 9 au  sur dur en extérieur. C'est le  Masters Series de la saison. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 En simple, les 4 premières têtes de séries s'affrontent en demi-finale.
 Pete Sampras accède à sa  (et  consécutive) à Cincinnati. C'est son  après 1992 et 1997.
 Pete Sampras remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Patrick Rafter. C'est le  de la saison pour l'Américain et son  en carrière. 
 En double Byron Black et Jonas Björkman remportent le titre face à la paire australienne Todd Woodbridge - Mark Woodforde. Il s'agit de leur  et  respectif, ainsi que de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1999 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Cincinnati
ATP 1999
Tennis aux États-Unis en 1999
Tennis en août 1999